

Sigle
 National Library of Australia – biblioteca nazionale australiana
 National League A –  lega maggiore dell'hockey svizzero

Codici 
 NLA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Ndola / N'dola (Zambia)